Die Transkription Kirilenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Jurjewna Kirilenko (* 1987), russische Tennisspielerin

Siehe auch:

 Kyrylenko